Goblin steht für:
 ein Fabelwesen, siehe Goblin
 ein unter der Erde lebendes Wesen aus der Romanreihe Schule der Magier von Henry H. Neff, siehe Schule der Magier#Goblin
 Goblin (Album), ein Album des Rappers Tyler, the Creator
 Goblin (Band), eine italienische Band, die für ihre Horrorfilmmusik bekannt wurde
 Goblin (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2016–2017)
 eine Moblin-Variante von Novell
 de Havilland Goblin, ein britisches Strahltriebwerk der ersten Generation
 McDonnell XF-85 Goblin, ein US-amerikanisches Experimentalflugzeug
 einen inoffiziellen Spitznamen von (541132) Leleākūhonua, provisorische Bezeichnung (541132) 2015 TG387 ("The Goblin")
 den Originaltitel des Films Der Dämon – Im Bann des Goblin (2010)
 Goblin – Das ist echt Troll, deutscher Spielfilm von Eric Dean Hordes (2019)

Die Abkürzung Goblin steht für:
 Gospel Oak–Barking Line, eine Bahnstrecke in London, siehe Bahnstrecke Gospel Oak–Barking

Siehe auch:
 Gobelin (Begriffsklärung)

GOBLIN